A fizikában és a csillagászatban:
 Szekuláris egyensúly, a radioaktivitással kapcsolatos fogalom
 Szekuláris perturbáció, égi mechanikai fogalom

A társadalomtudományban:
 Szekuláris humanizmus
 Szekularizáció